Majna, a Rajna egyik legfontosabb mellékfolyója Németországban
 Majna, városi jellegű település Oroszországban, az Uljanovszki terület Majnai járásának székhelye

 Novaja Majna, városi jellegű település Oroszországban, az Uljanovszki terület Melekesszi járásában
 Sztaraja Majna, városi jellegű település Oroszországban, az Uljanovszki terület Sztaraja Majna-i járásának székhelye